Мерунцей () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Мерунцей () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Мерунцей.
 Мерунцей () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Колонешть.